Magneto (Marvel Comics), personatge fictici que apareix als còmics i altres productes audiovisuals de Marvel
 Magneto (generador), generador elèctric que utilitza imants permanents per produir impulsos periòdics de corrent altern 
 Magneto (mecànica), sistema d'encesa autònom per a motors que funcionen segons el cicle Otto